Нев — фамилия. Известные носители:
 Нев, Альберт Августович (1864—1933) — крупный бельгийский промышленник, инженер-механик Льежского университета.
 Нев, Патрик (1949—2017) — бельгийский автогонщик, пилот Формулы-1.